Rolfsen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Rolf, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alf Rolfsen (1895–1979), peintre et muraliste norvégien ;
  (1905–1992), architecte norvégien ;
  (1765–1819), homme d'affaires et homme politique norvégien ;
 Katie Rolfsen (1902–1966), actrice norvégienne ;
 Nordahl Rolfsen (1848–1928), pédagogue, enseignant, journaliste, écrivain, traducteur et conférencier norvégien ;
  (né en 1972), réalisateur, producteur et écrivain norvégien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien